Großhaus steht für
 Großhaus, dt. für Noșlac, Ort in Siebenbürgen, Rumänien 
 Carl Großhaus, Kunstsammler, siehe: Sammlung Großhaus
 Schloss Großhaus in Lontzen, Belgien, siehe Schloss Lontzen

Siehe auch
 Grosshaus
 Großhausen
 Großes Haus